Llaima puede referirse a:

Geografía 

 Volcán Llaima, volcán activo, de 3.125 , ubicado en el parque nacional Conguillío.
 Río Llaima, afluente del Allipén, que se desprende del volcán en dirección SO.
 Fuerte Llaima, fortín actualmente desaparecido, que formó parte de las líneas de avance de la frontera durante la Ocupación de la Araucanía. Establecido por Martín Drouilly en 1883 a los pies del volcán, en las vecindades del Allipén, entre Cunco y Melipeuco, según unos, en el curso superior del Huichahue, al interior de Vilcún y Cherquenco, según otros. Fue trasladado 2 leguas (4 a 6 kilómetros) hasta una altiplanicie, por la gran erupción de 1887 (SO u O del volcán según sea el caso).
 Departamento de Llaima, antigua división político-administrativa de la provincia de Cautín, vigente entre 1907 y 1925, después pasaría a llamarse Lautaro.
 Paso Llaima, paso fronterizo cordillerano no habilitado (1.582 msnm), que une Chile (Melipeuco) con Argentina (Aluminé), en las cercanías del nacimiento del río Curilafquen, al SE del volcán.
 Refugio Llaima, establecimiento de apoyo al montañismo, ubicado en la ladera O del volcán del mismo nombre.
 Santa María del Llaima, pueblo ubicado en la comuna de Melipeuco, al S del volcán.
 Llaima, sector rural ubicado en la comuna de Vilcún, en las cercanías de Cherquenco.
 Llaima, reducción indígena mapuche, ubicada en la comuna de Cunco, al SO del volcán.
 Llaima, población (o barrio) de la ciudad de Temuco, Chile.

Periodismo 

 El Llaima (1910-1914), periódico de Lautaro.